Andrew Stevenson – amerykański polityk, spiker Izby Reprezentantów
 Andrew Stevenson – amerykański baseballista, zapolowy Washington Nationals
 Andrew Stevenson – nowozelandzki wioślarz, mistrz świata lat 1982 i 1983, w kategorii ósemek.